

События

Римская Республика 

 Консулы: Публий Рутилий Руф (плебей) и Гней Маллий Максим (патриций); преторы: Гай Клувий (в Македонии или Азии), Луций Беллиен (в Африке), Тит Альбуций (на Сардинии) и Тремеллий; квесторы: Гай Клавдий Пульхр, Гней Октавий Рузон (в Африке) и Гней Сервилий Цепион; монетные триумвиры: Луций Аврелий Котта, Луций Гостилий Тубул и Луций Торий Бальб.
 Югурта бежит к Бокху. Бокх выдаёт Югурту Сулле. Конец Югуртинской войны. Часть Нумидии отдана Бокху, часть — Гауде, внуку Массиниссы.
 6 октября в Битве при Араузионе кимвры и тевтоны уничтожают римскую армию под командованием проконсула Квинта Сервилия Цепиона и консула Гнея Маллия Максима. Крупнейшее поражение римлян со времён сражения при Каннах.
 Тевтоны и кимвры направляются в Испанию.
 За поражение при Араузионе Квинт Цепион лишён проконсульских полномочий и права заседать в Сенате.
 Во главе армии поставлен Гай Марий.

Азия 
 Митридат II, царь Парфии, наносит тяжёлое поражение армянам.
 Митридат VI заключает союз с царём Вифинии Никомедом III. Они захватывают Пафлагонию и Галатию.
 В Сирии возобновляется гражданская война между Антиохом Грипом и Антиохом Кизикеном.

Китай 
 Ушилу становится шаньюем хунну. Заговор «великого дуюя» против шаньюя. Дуюй ориентировался на поддержку У-ди.
 Посол Чэ Лин убит в Фергане.

Родились 
 105, ок. — Луций Лициний Мурена (ум. после 62 до н. э.), консул 62 года до н. э. и предполагаемый отец казнённого в 23 году до н. э. ординарного консула Авла Теренция Варрона Мурены;
 105, ок. — Гай Сициний (ум. после 70 до н. э.), современник Гортензия и ровесник Гая Виселлия Варрона, занимавший квестуру ок. 74 года до н. э.;
 105, ок. — Сервий Сульпиций Руф (ум. 43 до н. э.), римский консул и известный юрист.

Скончались 
 Увэй — шаньюй Хунну;
 Марк Аврелий Скавр — консул-суффект 108 года до н. э. Взят в плен кимврами в битве при Араузионе и заживо сожжён.

См. также

Примечания

Литература 
 Б. Байер, У. Бирштайн и др. История человечества 2002 ISBN 5-17-012785-5